John Bull může být:

 John Bull – smyšlená postava, personifikace Anglie
 John Bull (skladatel) († 1628) – anglický renesanční hudební skladatel
 John Bull (lokomotiva) – americká parní lokomotiva